Onderdistrict in Indonesië
 Waringinkurung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Waringinkurung (Cimanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Waringinkurung (Waringinkurung), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam